Chestnut Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Chestnut Hills (Anne Arundel County, Maryland)
 Chestnut Hills (Montgomery County, Maryland)
 Chestnut Hills (Prince George’s County, Maryland)
 Chestnut Hills (Cumberland County, North Carolina)
 Chestnut Hills (Wake County, North Carolina)
 Chestnut Hills (South Carolina), im Greenville County
 Chestnut Hills (Tennessee), im Roane County
 Chestnut Hills (Virginia), im Roanoke (city) County
 Chestnut Hills (West Virginia), im Harrison County

Siehe auch:
 Chestnut Hill